Couvent de la Visitation Sainte-Marie peut faire référence à :
 L'ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie de la rue Saint-Antoine à Paris, aujourd'hui un temple protestant ;
 L'ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie à Vif, en Isère.

Voir aussi 
 
 Ancien couvent des Visitandines de Chaillot, à l'emplacement de l'actuel palais de Chaillot
 Autres 

VisitationSainteMarie
~